Batalla d'Adrianòpolis (313) Licini I derrota Maximí.
 Batalla d'Adrianòpolis (324) Constantí I el Gran derrota Licini I i reunifica l'Imperi Romà.
 Batalla d'Adrianòpolis (378), els visigots i ostrogots de Frigitern derroten l'exèrcit romà d'Orient de Valent.
 Batalla d'Adrianòpolis (718), enfrontament entre búlgars i romans d'Orient.
 Batalla de Versinícia (813), de vegades coneguda com a «batalla d'Adrianòpolis», enfrontament entre búlgars i romans d'Orient.
 Batalla d'Adrianòpolis (914), entre romans d'Orient i búlgars.
 Batalla d'Adrianòpolis (972), enfrontament entre romans d'Orient i eslaus procedents de Rússia
 Batalla d'Adrianòpolis (1003), entre romans d'Orient i búlgars.
 Batalla d'Adrianòpolis (1094), guerra civil romana d'Orient.
 Batalla d'Adrianòpolis (1205), batalla de la Quarta Croada.
 Batalla d'Adrianòpolis (vers 1226), guerra civil romana d'Orient
 Batalla d'Adrianòpolis (1254), enfrontament entre búlgars i romans d'Orient.
 Batalla d'Adrianòpolis (1305), traïció romana d'Orient.
 Batalla d'Adrianòpolis (1355), victòria romana d'Orient sobre els serbis.
 Batalla d'Adrianòpolis (1365), captura de la ciutat pels otomans.
 Batalla d'Adrianòpolis (1829), conquesta de la ciutat pels russos.
 Batalla d'Adrianòpolis (1913), batalla de la I Guerra Balcànica.